__БЕЗКН__

Palaeogalidae (Палаеогалидае — „древне ласице”) је изумрла породица мачколиких звијери, која је у периоду од касног Еоцена до средњег Миоцена настањивала подручје Европе, Сјеверне Америке и Азије. Ову породицу сисара су чинили родиви Cryptailurus и Palaeogale. Стручни назив за чланове ове породице сисара је палаеогалиди.

Етимологија назива 
Назив ове породице води поријекло од:
 типског рода Palaeogale,
 и таксономског наставка -idae.

Опис 
Представници ове породице звијери су по свом изгледу сличили на представнике породице куне.

Систематика

Класификација 
 Породица: †Palaeogalidae
 Род: †Cryptailurus
 †Cryptailurus tedfordi
 †Cryptailurus tinaynakt
 Род: †Palaeogale
 †Palaeogale dorothiae
 †Palaeogale hyaenoides
 †Palaeogale minuta
 †Palaeogale praehyaenoides
 †Palaeogale sanguinarius
 †Palaeogale sectoria

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице Palaeogalidae.

Временска распрострањенст

Унутар подреда Feliformia

Унутар породице Palaeogalidae

Види још 
 Класификација сисара
 Мачколике звери

Литература

Референце

Спољашње везе